Kockel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Kockel (1909–1987), deutscher theoretischer Physiker
 Carl Walter Kockel (1898–1966), deutscher Geologe, Sohn von Richard
 Franz Kockel (1934–2015), deutscher Geologe
 Leonie Kockel (* 2000), deutsche Handballspielerin
 Michael Kockel (1840–1922), sorbischer Gutsbesitzer und Abgeordneter des Sächsischen Landtags
 Richard Kockel (1865–1934), deutscher Pathologe und Universitätsprofessor
 Ronny Kockel (* 1975), deutscher Fußballtorwart
 Titus Kockel (* 1965), deutscher Historiker
 Valentin Kockel (* 1948), deutscher Klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Kokel
 Gockel
 Cockell